Brodnica, comune del Voivodato della Cuiavia-Pomerania
 Brodnica (comune rurale), comune del Voivodato della Cuiavia-Pomerania
 Brodnica, comune del Voivodato della Grande Polonia